Passo do Lourenço é uma localidade parte integrante do 4º distrito do município de Canguçu, Rio Grande do Sul, Brasil.

Limítrofe ao norte com a localidade denominada Passo do Saraiva, o nordeste e leste com Trapeira, leste e sudeste com Coxilha das Flores, a sul com Passo do Rosa e oeste com Rincão do Floriano.

A origem de seu nome está relacionada a um antigo morador, chamado Francisco Silveira Lourenço, que para facilitar a travessia do arroio local, permitiu que os demais moradores fizessem um passo no arroio, a partir dai começou-se a identificar a dita travessia como Passo do Lourenço. Com a popularização do nome, a denominação foi estendida a toda a localidade.

Geografia de Canguçu